Haldane (cratera) pode se referir a:

 Haldane, uma cratera marciana.
 Haldane, uma cratera lunar.